L'édition 2013 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 16 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250 Series. Ernests Gulbis remporte l'épreuve de simple, David Marrero et Fernando Verdasco celle de double.

Lauréats 
Ernests Gulbis remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Guillermo García-López.

En double, David Marrero et Fernando Verdasco remportent leur  ensemble en battant en finale Lukáš Lacko et Igor Zelenay. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Pétersbourg
ATP 2013
Sport en Russie en 2013
Tennis en septembre 2013